ISO 3166-1 numeric (или numeric-3) — трёхзначные коды стран, определённые по системе ISO 3166-1. Опубликованы Международной организацией по стандартизации (ISO), чтобы обозначать страны, зависимые территории и специальные зоны географического интереса. Они были впервые представлены в качестве части стандарта ISO 3166 в 1981 году.

Преимущество цифровых кодов над алфавитными — независимость от алфавита. ISO 3166-1 alpha-2 и ISO 3166-1 alpha-3 используют буквы латинского алфавита и подходят только для языков на основе латинского алфавита. Для людей и систем письменности, использующих нелатинские буквы (например, в арабском, бенгальском, китайском, греческом и японском языках), английский алфавит может быть недоступен или сложен для изучения.

Действующие коды 
Ниже приведен полный список текущих действующих числовых кодов стандарта ISO 3166-1 numeric:

Недействующие коды 
Когда страны объединяются, разделяются, или совершают какие-либо другие территориальные изменения, их цифровые коды удаляются, а новые цифровые коды присваиваются. Например:

 Восточная Германия и Западная Германия использовали цифровые коды 278 и 280 соответственно до их объединения в 1990 году. После объединенная Германия использовала числовой код 276, сохраняя при этом буквенные коды Западной Германии.

 Эфиопия использовала числовой код 230 до отделения Эритреи в 1993 году. После отделения Эфиопия использует числовой код 231, сохраняя при этом те же буквенные коды.

 Судан использовал числовой код 736 до отсоединения Южного Судана в 2011 году. После этого Судан использует числовой код 729, сохраняя при этом те же буквенные коды.

Если страна меняет своё название без территориальных изменений, её цифровой код остается тем же самым. Например:

 Когда Бирма была переименована в Мьянму без территориальных изменений в 1989 году, её буквенные коды были изменены, но её цифровой код 104 остался прежним.

Следующие цифровые коды были удалены из ISO 3166-1:

Невключённые коды 
Следующие цифровые коды были также распределены Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, но эти территории никогда не были официально включены в ISO 3166-1:

Примечания

Ссылки 
 ISO 3166 Maintenance Agency Сайт Международной Организации Стандартизации (ISO).

ISO 3166
Геокоды
Списки кодов